Seuffert ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Seuffert (1853–1938), deutscher Germanist
 Eduard Seuffert (1819–1855), österreichischer Klavierbauer

 Georg Karl von Seuffert (1800–1870), Präsident Handelsappellationsgericht in Nürnberg
 Hermann Seuffert (1836–1902), Strafrechtsprofessor, Rechtspolitiker 

 Josef Seuffert (1926–2018), deutscher Theologe
 Lothar von Seuffert (1843–1920), Professor für römisches Recht und Zivilprozessrecht
 Matthias Seuffert (* 1971), deutscher Jazzmusiker
 Robert Seuffert (1874–1946), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Walter Seuffert (1907–1989), deutscher Jurist und Politiker (SPD)

Seuffert steht zudem für:
 Seuffert (Orgel- und Klavierbauer), deutsch-österreichische Orgel- und Klavierbauerfamilie

Siehe auch:
 Seufert